Blau-Weiß 90 Berlin (celým názvem: Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e. V.) byl německý sportovní klub, který sídlil v berlínském městském obvodu Tempelhof-Schöneberg. Založen byl v roce 1927 po fúzi klubů Vorwärts 90 Berlin a Union 92 Berlin. V sezóně 1986/87 se zúčastnil Bundesligy, kde ovšem skončil na posledním osmnáctém místě. V posledních letech své existence se poté klub potýkal s finančními problémy, které vyvrcholily v roce 1992 vyhlášením konkursu. Nástupcem fotbalové činnosti ve čtvrti Mariendorf se stalo mužstvo SV Blau Weiss Berlin, jež začalo existovat v amatérských berlínských soutěžích. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na Olympiastadionu s kapacitou 74 064 diváků.

Historické názvy 
Zdroj:

 1927 – SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin (Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e. V.)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SG Mariendorf (Sportgemeinschaft Mariendorf)
 1949 – SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin (Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e. V.)
 1992 – zánik

Získané trofeje 
 Gauliga Berlin-Brandenburg ( 2× )
 1938/39, 1941/42

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1933–1937: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1937–1938: Bezirksliga Berlin-Brandenburg
 1938–1939: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1939–1940: Gauliga Berlin-Brandenburg – sk. A
 1940–1944: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1945–1946: Berliner Stadtliga – sk. B
 1946–1948: Berliner Stadtliga
 1948–1950: Amateurliga Berlin – sk. A
 1950–1960: Berliner Stadtliga
 1960–1963: Amateurliga Berlin
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Berlin
 1974–1978: Fußball-Oberliga Berlin
 1978–1979: Landesliga Berlin
 1979–1981: Fußball-Oberliga Berlin
 1981–1983: Landesliga Berlin
 1983–1984: Fußball-Oberliga Berlin
 1984–1986: 2. Fußball-Bundesliga
 1986–1987: Fußball-Bundesliga
 1987–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1939/40: Blau-Weiß 90 (vítěz sk. A) ve finále podlehl Unionu Oberschöneweide (vítěz sk. B) celkovým poměrem 2:4 (1. zápas – 2:1, 2. zápas – 0:3).
 1945/46: Ve finálové skupině se klub umístil na posledním čtvrtém místě.
 1991/92: Klubu byla z důvodu nesplnění licenčních podmínek odebrána druholigová licence a měl tak být přeřazen do třetí nejvyšší soutěže. Ke konci sezóny Blau-Weiß vyhlásilo konkurs, takže z následného přesunu sešlo.

Odkazy

Literatura 
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball. Das Lexikon. Sportverlag, Berlin 2000, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 1. Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga 1890–1963. Agon-Sportverlag, Kassel 1996, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 7. Vereinslexikon. Agon-Sportverlag, Kassel 2001, .
 Hardy Grüne, Christian Karn: Das große Buch der deutschen Fußballvereine. AGON-Sportverlag, Kassel 2009, .

Reference

Externí odkazy 
 

 
Zaniklé německé fotbalové kluby
Zaniklé sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1927
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1992